Kangani ist die Bezeichnung für

 Kangani (Anjouan), Dorf auf Anjouan, Komoren
 Kangani (Mayotte), Dorf auf Mayotte ()
 Kangani (Mohéli), Stadt auf Mohéli, Komoren ()
 Kangani (Tansania), Ort in Tansania ()

die Gewässer:

 Kangani (Sambia), Bach in Sambia ()
 Kangani (Fluss, Anjouan), Bach in Anjouan ()

sowie:

Kangani system, eine Form der Arbeitskräfte-Gewinnung und Verwaltung

Der Name:

 Ayi Silva Kangani, israelischer Fußballer

Siehe auch
 Koungou, Distrikt auf Mayotte